Antistia är ett släkte av bönsyrsor. Antistia ingår i familjen Tarachodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bönsyrsor
Antistia